Buko kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Desa Buko, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Buko, distrikt, Sulawesi Tengah,

Tyskland 

 Buko, Coswig – ort, Coswig (Anhalt), Sachsen-Anhalt, 

Robotskapade Indonesienförgreningar